Чемпионат Европы по дзюдо 1958 года прошёл в Барселоне (Испания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1958
Международные спортивные соревнования в Барселоне
1958 год в дзюдо
Спорт в Испании в 1958 году
Международные соревнования по дзюдо в Испании
Чемпионаты Европы в 1958 году
Чемпионаты Европы в Испании